Perzau ist

ein Ortsname:
 Perzau (Kirchberg), Ortsteil der Gemeinde Kirchberg, Landkreis Erding, Bayern

ein Familienname:
 Wital Perzau (* 1982), weißrussischer Biathlet